Okręty US Navy o nazwie USS  „New Haven”, pochodzącej od miasta New Haven w Connecticut:
Pierwszy „New Haven” był gondolą pływającą po jeziorze Chaplan, która brała udział w bitwie koło wyspy Valcour podczas amerykańskiej wojny o niepodległość.
Drugi „New Haven” (CL-76) miał być lekkim krążownikiem typu Cleveland, ale po ataku na Pearl Harbor zamówiono zmieniono na lekki lotniskowiec typu Independence i okręt przemianowano na „Belleau Wood” (CVL-24)
Trzeci „New Haven” (CL-109) miał być lekkim krążownikiem typu Fargo, ale jego budowa została przerwana wraz z końcem II wojny światowej.
Czwarty „New Haven” (CLK-2) miał być „krążownikiem myśliwskim” (ang. hunter-killer cruiser) wraz z „Norfolk” (CLK-1). Położonoo stępkę okrętu, ale budowę jednostki zawieszono 2 marca 1949 i przerwano 9 lutego 1951 wraz z anulowaniem programu CLK.

New Haven